Дордрехт — город в Нидерландах
 Дордрехт (футбольный клуб)
 Дордрех (Дордрехт) — город в ЮАР